Bibiana (imię)
 Bibianna (wieś)
 Bibianna (przystanek kolejowy)